Semianice este numele a trei sate din Polonia:

 Siemianice, Polonia Mare
 Siemianice, Pomerania
 Siemianice, Silezia de Jos